est la formule brute de plusieurs isomères.

 indoline, numéro CAS 
 isoindoline, numéro CAS 
 2-éthènyl-3-méthylpyridine, numéro CAS 
 2-éthènyl-4-méthylpyridine, numéro CAS 
 2-éthènyl-5-méthylpyridine, numéro CAS 
 2-éthènyl-6-méthylpyridine, numéro CAS 
 3-éthènyl-2-méthylpyridine, numéro CAS 
 3-éthènyl-4-méthylpyridine, numéro CAS 
 3-éthènyl-5-méthylpyridine, numéro CAS 
 4-éthènyl-2-méthylpyridine, numéro CAS 
 4-éthènyl-3-méthylpyridine, numéro CAS 
 5-éthènyl-2-méthylpyridine, numéro CAS 
 2-cyclopropylpyridine, numéro CAS 
 3-cyclopropylpyridine, numéro CAS 
 4-cyclopropylpyridine, numéro CAS 
 3-méthyl-5-vinylpyridine, numéro CAS 
 2-(prop-1-en-2-yl)pyridine, numéro CAS 
 3-(prop-1-en-2-yl)pyridine, numéro CAS 
 4-(prop-1-en-2-yl)pyridine, numéro CAS 
 2-(prop-2-èn-1-yl)pyridine, numéro CAS 
 3-(prop-2-èn-1-yl)pyridine, numéro CAS 
 4-(prop-2-èn-1-yl)pyridine, numéro CAS 
 2-éthènylaniline, numéro CAS 
 3-éthènylaniline, numéro CAS 
 4-éthènylaniline, numéro CAS 
 (NE)-N-éthylidèneaniline, numéro CAS 
 4-cyclopropylpyridine, numéro CAS 
 2,3-dihydro-1H-isoindole, numéro CAS 
 2,3-dihydro-1H-indole, numéro CAS 
 2-phénylaziridine, numéro CAS 
 bicyclo[2.2.1]hept-5-ène-2-carbonitrile, numéro CAS 
 bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trièn-3-amine, numéro CAS 
 5H,6H,7H-cyclopenta[b]pyridine, numéro CAS 
 5H,6H,7H-cyclopenta[c]pyridine, numéro CAS 
 1-phenylaziridine, numéro CAS 
 méthyl(phénylméthylidène)amine, numéro CAS 
 (E)-méthyl(phénylméthylidène)amine, numéro CAS 
 (Z)-méthyl(phénylméthylidène)amine, numéro CAS